Nikolov kan som auktorsförkortning betyda:

 Ivan Nikolov
 Todor Georgiev Nikolov

Robotskapade auktorsförkortningar